Скваерс () — английская фамилия.

Известные носители:
 Скваерс, Кой — американский геолог.
 Скваерс, Стив (род. 1957) — американский исследователь Марса.
 Скваерс, Тим (en) — американский киномонтажер.

Прочее:
 (10044) Скваерс en — астероид.